Le PT-109, bateau commandé par John Fitzgerald Kennedy dans le Pacifique lors de la Seconde Guerre mondiale.
Patrouilleur 109 (PT-109), film mettant en scène le bateau.
PT-109, jeu vidéo mettant en scène le bateau.